

Musica
Gerson – gruppo musicale punk rock italiano
Gerson – album dei Gerson del 2002

Onomastica
Gerson – variante in diverse lingue del nome proprio di persona ebraico Gershom

Persone
Nome
Gérson (Gérson de Oliveira Nunes, 1941) – calciatore brasiliano
Gerson (Gerson Guimarães Ferreira Júnior, 1992) – calciatore brasiliano
Gerson (Gérson Santos da Silva, 1997) – calciatore brasiliano
Gérson Caçapa (Gérson Cândido de Paula) – calciatore brasiliano
Gérson da Silva – calciatore brasiliano

Cognome
Betty Lou Gerson – attrice e doppiatrice statunitense
Jean Gerson – teologo e filosofo francese
Lars Gerson – calciatore lussemburghese
Max Gerson – medico tedesco